

События 
 Консулы Гай Клавдий Пульхр (патриций) и Тиберий Семпроний Гракх (плебей).
 Раздача неимущим римлянам вновь приобретённой земли.
 Персей, царь Македонии, женится на Лаодике, дочери царя Селевкидов Селевка IV, в целях формирования стратегического союза с царством Селевкидов.
 После двух военных кампаний римляне подчиняют иллирийское племя истров.

Китай 
 Восстание Хин Гюя.
 Набег Хуннского чжуки-князя на Китай.
 Хунны перешли Хуанхэ, вторглись в Ордос и захватили его.

Скончались 
 Марк Лициний Страбон, военный трибун, служивший во 2-м или 3-м легионе под началом Вульсона. Погиб в ходе первой военной кампании против истров.

См. также

Примечания